Garaşsyz, bitarap, Türkmenistanyň döwlet gimni (Химна независне, неутралне, државе Туркменистана) је национална химна Туркменистана.

Историја химне 
До 1997. у већ шест година независном Туркменистану као национална химна користила се химна Туркменске ССР у верзији без речи. Химна позната по првој фрази рефрена «Велико стварање Туркменбашија» важила је од 1997. до 2008. Од 2008. важи нова верзија химне која не садржи елементе култа личности Туркменбаши.

Текст 

Т
Туркменистан